Pappochelys (лат., с греч. «дедушка черепах») — род вымерших диапсид, близкородственный черепахам. Типовой и единственный вид — Pappochelys rosinae, обнаружен в отложениях  (242—235 млн лет назад) на территории современной Германии. Название дали немецкие палеонтологи  и  в 2015 году.

Открытие Pappochelys — сильный аргумент в пользу сближения размещения черепах с диапсидами. Эта гипотеза была высказана гораздо раньше на основе молекулярных исследований, однако наглядных подтверждений она не имела. Морфологически Pappochelys занимают промежуточное положение между Odontochelys semitestacea из , найденным в Китае, и , рептилией из Южной Африки времён средней перми, чья классификация была неясна до открытия Pappochelys, и которая теперь, вероятно, тоже будет отнесена к полупанцирным черепахам.

Описание 
Животное внешне напоминает ящерицу длиной 20 см с длинным хвостом, на который приходится половина длины. Она ещё не имеет характерного для черепах панциря, но её толстые брюшные рёбра (гастралии), образующие броню на животе, уже начинают сливаться друг с другом во многих местах. Настоящие рёбра — широкие, плотные, имеют Т-образное поперечное сечение и также демонстрируют черты, указывающие на родство с черепахами. У более поздних родственников Pappochelys rosinae, они сольются с костями плечевого пояса и образуют верхний щиток панциря. В целом по своему строению Pappochelys rosinae оказался промежуточным звеном между родом Eunotosaurus середины пермского периода и древними черепахами Odontochelys.

На висках Pappochelys rosinae имела по два характерных отверстия для прикрепления жевательных мышц. Их наличие очень важно для понимания эволюции этих животных. Подобные отверстия есть у крокодилов, ящериц, змей, динозавров и птиц, которых учёные объединяют под названием диапсиды. У современных черепах таких «височных окон» нет, поэтому их классифицировали в особую группу анапсиды, а некоторые учёные считали их отдельным от других рептилий классом. Другая часть исследователей считала, что современные черепахи всё-таки произошли от диапсид и только потеряли отверстия на черепе в ходе эволюции. Такое предположение подтверждалось данными молекулярной биологии, но не находило никаких подтверждений среди палеонтологических находок. Теперь же общее происхождение черепах и других диапсид окончательно подтвердилось.

Вместо характерного для черепах беззубого клюва на челюстях Pappochelys rosinae были гвоздеподобные зубы. Учёные предполагают, что животное питалось червями и другими мягкотелыми беспозвоночными. Рептилия вела водный образ жизни, а её широкие и тяжёлые кости не только служили защитой от хищных рыб, но и работали дополнительным грузом, помогая держаться на дне, где животное добывало пищу.

Признаки злокачественной опухоли костной ткани остеосаркомы выявлены у найденной в Германии окаменевшей бедренной кости рептилии паппохелиса (Pappochelys rosinae), жившей в среднем триасовом периоде (240 млн л. н.).

Кладограмма

Примечания

Ссылки 
 Найден «дедушка» всех черепах

Вымершие черепахи
†
Пресмыкающиеся триасового периода
Фоссилии из триасовых отложений Германии
Фоссилии, описанные в 2015 году